Bremen-klass kan avse:

Bremen-klass (fregatt) – tysk fartygsklass av fregatter som sattes i tjänst 1982-1990
Bremen-klass (kryssare) – tysk fartygsklass av kryssare i tjänst under första världskriget